Les éliminatoires du Championnat d'Europe masculin de water-polo 2006 se déroulent du 7 au , et détermineront les équipes participantes à la phase finale de l'Euro 2006.

Groupe A

Classement 

|}

Matchs

Groupe B

Classement 

|}

Matchs

Groupe C

Classement 

|}

Matchs

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Qualifications Europe Water-polo masculin